Franciaország
Souvigné, település Charente megyében
Souvigné, település Deux-Sèvres megyében
Souvigné, település Indre-et-Loire megyében